Chirinos peut désigner :

Patronyme 
 Serapio Calderón Chirinos (1843 - 1922), homme d'État péruvien ;
 Arsenio Chirinos (1934-2015), coureur cycliste vénézuélien ;
 Yoel Acosta Chirinos (1951-), militaire et homme politique vénézuélien ;
 Javier Chirinos (1960-), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Juan Carlos Chirinos (1967-), écrivain vénézuélien ;
 Patricia Chirinos (1975-), femme politique péruvienne ;
 Robinson Chirinos (1984-), joueur de baseball vénézuélien.

Toponymes

Chirinos : une localité de la paroisse civile de Medio Ventuari de la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique